Chokmah (hebräisch: חכמה für Weisheit) bezeichnet:
 Chochmah, eine der zehn Sephiroth der göttlichen Emanationen im kabbalistischen Lebensbaum
 Chokmah (Album), Studioalbum von Nena aus dem Jahr 2001